Danaé est un prénom féminin fêté le 10 novembre.

Danaé 
 Dans la mythologie grecque, Danaé est la mère de Persée.
 L'astéroïde (61) Danaé a été nommé en son honneur.

Marine 
 La frégate de la Marine française Danaé a notamment été engagée contre les Britanniques lors de la bataille de Lissa le .
 La Danaé  était un sous-marin de la Marine nationale française de l'entre-deux-guerres, de la classe Ondine.

Peinture 
 Danaé est un tableau de Jan Mabuse (vers 1527) ;
 Danaé (ou Danaé et la Pluie d'or) est un tableau de Le Corrège (vers 1531) ;
 Danaé, un tableau peint par le Titien en 1553 ;
 Danaé est un tableau du Tintoret (vers 1570) ;
 Danaé est un tableau de Jacques Blanchard (vers 1632) ;
 Danaé est un tableau de Rembrandt (vers 1640) ;
 Danaé est un tableau de Gustav Klimt (1907).

Musique 
 La Complainte de Danaé est une chanson de marins.
Danaé est un opéra d’Anne Danican Philidor (1701).
 L'Amour de Danaé est un opéra de Richard Strauss (1940).
 Danièle Danaé est une chanteuse francophone, née en 1943.

Danae 
 Danae est un genre de plante de la famille des Liliaceae.
 'Danaë' est un cultivar de rosier.

Dhanaé 
 Dhanaé Audet-Beaulieu est un acteur québécois.